Thorigné ist der Name oder ein Namensbestandteil folgender französischer Orte:

 Thorigné, eine Commune déléguée in der Gemeinde Aigondigné im Département Deux-Sèvres in der Region Nouvelle-Aquitaine
 Thorigné-d’Anjou, eine Gemeinde im Département Maine-et-Loire in der Region Pays de la Loire
 Thorigné-en-Charnie, eine Gemeinde im Département Mayenne in der Region Pays de la Loire
 Thorigné-sur-Dué, eine Gemeinde im Département Sarthe in der Region Pays de la Loire
 Thorigné-Fouillard, eine Gemeinde im Département Ille-et-Vilaine in der Region Bretagne
 Mougon-Thorigné, eine ehemalige Gemeinde im Département Deux-Sèvres in der Region Nouvelle-Aquitaine